Motocyklowe Grand Prix Francji 2019 – piąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która rozegrana była 19 maja 2019 roku na torze Bugatti Circuit w Le Mans.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Klasyfikacja po wyścigu

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2019
2019 we Francji
2019